Machelett ist der Familienname folgender Personen:

 Heiko Machelett (* 1979), deutscher Schachspieler
 Olaf Machelett, deutscher Faustballspieler